John Winther har flere betydninger:

 John Winther (pianist) – dansk pianist
 John Winther (politiker) (1935-2017) – dansk konservativ politiker, borgmester i Frederiksberg Kommune

Se også 
 John Vinther (født 1965) – dansk konservativ politiker
 John Winter – flere personer